Charles Island kan syfta på följande platser:

Bermuda 

 Charles' Fort, ö, St. George's,

Gambia 

 Dog Island (ö i Gambia), North Bank Division,

Kanada 

 Charles Island, Nunavut, ö, 

Robotskapade Bermudaförgreningar
Robotskapade Gambiaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar